214 километр — остановочный пункт Большого кольца МЖД на западе Одинцовского района Московской области.

Названа по расстоянию от станции Александров I. Находится в границах станции Акулово (входные светофоры станции находятся севернее платформ).

Состоит из двух боковых платформ. Платформы высокие, восточная (на Кубинку-1) — полной длины, рассчитана на приём 10-вагонного электропоезда, западная (на Акулово) — изначально также была полной длины, в середине 2000-х годов была укорочена (в настоящее время полностью помещаются только первые два вагона электропоезда).

У платформ проходит три пути станции: по среднему пути следуют пассажирские и грузовые поезда на юг в сторону Бекасово-1, по восточному — пассажирские и грузовые поезда на север в сторону Кубинки-1 и Можайска, по западному пути (расположен западнее платформы на Бекасово-1) следуют только грузовые поезда со стороны Можайска. Западная платформа расположена между западным и средним путём, но со стороны западного пути — ограждение. В связи с занятостью путей нередки следования по неправильному пути.

Южнее платформы западный путь примыкает к среднему (таким образом, участок станции Акулово между платформами 214 км и Акулово — двухпутный). Ранее после стрелки западный путь продолжался в направлении станции Акулово, оканчиваясь тупиком в нескольких сотнях метрах от платформы, но в середине 2000-х годов тупик был разобран, остался лишь тупиковый упор и короткий отрезок рельс перед ним.

К северу от платформы от восточного пути отходит ещё один путь (однопутный перегон Акулово — Кубинка II для грузовых поездов и поездов дальнего следования), после чего все пути делают резкий поворот на восток, где два внутренние пути меняются местами на развязке, а затем на север к платформе 211 км.

Время движения поезда со станции Кубинка-1 — примерно 10 минут. На платформе останавливается 7 пар поездов.

Галерея

Ссылки 
 Расписание электропоездов на Яндекс.Расписаниях
 Фотографии платформы.

Железнодорожные станции и платформы Одинцовского городского округа
Остановочные пункты Большого кольца Московской железной дороги
Остановочные пункты Московско-Смоленского региона Московской железной дороги